Посёлок городского типа () — исторический тип поселений, существовавший в Польской Народной Республике в 1954—1972 годах. В настоящее время посёлков городского типа в Польше нет. Все они были преобразованы либо в города, либо в сельские населённые пункты.

Посёлки бывшей Белостокской области 
В 1939—1944 годах часть современной территории Польши входила в состав Белостокской области Белорусской ССР. В этот период на её территории были образованы следующие посёлки городского типа:

См. также 
 Города Польши

Источники 
 Miesto tipo gyvenvietė. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987.

Польша